Nel gorgo del peccato è un titolo che può riferirsi a:

Nel gorgo del peccato (The Way of All Flesh), film muto del 1927 diretto da Victor Fleming
Nel gorgo del peccato, film del 1954 diretto da Vittorio Cottafavi
Nel gorgo del peccato, miniserie televisiva del 1987 diretta da Andrea e Antonio Frazzi